een hindoeïstische voornaam, zie Kamala (voornaam)
 een wolfskind uit India, zie Kamala en Amala
 Kamala (band), Braziliaanse thrashmetalband
 Kamala (rivier), een rivier in Nepal en India
 een alternatieve naam voor de heilige lotus (Nelumbo nucifera)
 pseudoniem van Anandamoyi Ma, een goeroe uit de Bengalen.
 pseudoniem van James Harris (worstelaar), een Amerikaanse professionele worstelaar